Кривосельцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Кривосельцы — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Кривосельцы — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.